Петер Карваш (; , , Чехословакия — , , Словакия) — словацкий ,  и теоретик театра, . Секретарь Союза словацких писателей. Член Академии искусств ГДР.

Биография 
Еврейского происхождения. Сын врача и художницы К. Скутецкой-Карвашовой.

Обучался в школе прикладного искусства (1938—1939), позже Чешском техническом университете в Праге.

Во время Второй мировой войны подвергался расовому преследованию, был интернирован в концлагерь. Участник Словацкого национального восстания 1944 года. Печатался в повстанческой прессе. Его родители были казнены нацистами в начале 1945 года.

В 1945—1947 годах обучался на философском факультете в Университете им. Коменского в Братиславе.

После войны в 1945—1948 гг. — драматург на чехословацком радио, преподаватель и драматург Словацкого национального театра в Братиславе, 1949—1950 гг. — атташе по культуре в посольстве Чехословакии в Бухаресте, позже работал в Министерстве образования (заведующий департамента театров), редактором «Kultúrny život» («Культурная жизнь») и секретарь Союза словацких писателей. В 1968—1974 гг. был доцентом театрального искусства, с 1974 г. — научный сотрудник НИИ культуры в Братиславе. В 1980 году ушёл на пенсию.

Поддержал «Пражскую весну». В 1968—1990 гг. участвовал в диссидентском движении. В своём творчестве остро осуждал практику политических репрессий и критиковал нравственную деградацию чехословацкого общества 1950—1960-х гг. Подвергался гонениям. После 1968 года за отказ поддержки ввода войск Варшавского договора в Чехословакию был запрещён публиковаться .

Творчество 
Дебютировал в 1937 году. В произведениях 1950-х годов отдал дань социалистическому реализму: роман «Это поколение» («Toto pokolenie», 1949) и др. В своей сатирической прозе развивал традиции К. Чапека: сборники рассказов «Чёрт не дремлет» («Čert nespí», 1954, рус. пер. 1957), «Юморески и другие пустячки» («Humoresky a iné kratochvíle», zv. 1-3, 1984-89, рус. пер. 1991), «Всё было совсем по-другому» («Bolo to celkom ináč», 1994) и др.

Автор антифашистских драм, в том числе психологической дилогии «Полуночная месса» («Polnočna omša», 1959, рус. пер. 1960) и «Антигона и другие» («Antigóna a tí druhí», 1961, рус. пер. 1966), «Пациент 113» (1955); абсурдистского гротескно-сатирического триптиха — «Большой парик» (1965), «Эксперимент „Дамокл“» (1967), драмы «Абсолютный запрет» («Absolútny zákaz», 1969, критика общественно-политических порядков Чехословакии 1950—1960-х гг.); комедии «Патриоты из города Ио» («Vlastenci z mesta Yo», 1988, рус. пер. 1990).

Среди других сочинений: автобиографическая книга «В гнезде» («V hniezde», 1981).

Избранные произведения

Проза 
 1946-Není přístavů
 1947-Polohlasom
 1949-Toto pokolení, román
 1950-S ​​námi a proti nám
 1952-Pokolení v útoku, román
 1954-Čert nespí
 1957-Čertovo kopýtko
 1961-Konfety a leporela, сборник юморесок
 1968-Nedokončená pro dětský hlas, юмористическо-автобиографическая книга
 1970-Kniha úlevy
 1970-Malovat čerta na zeď
 1979-Noc v mém městě, книга o Словацком национальном восстании 1944 года
 1984-Humoresky a jiné kratochvíle
 1989-Poslední humoresky a jiné kratochvíle
 1991-Polehčující okolnost, сборник прозы
 1992-My, co nechceme být jmenováni
 1993-Velikán čili Život a dílo profesora Bogović, новелла
 1994-Bylo to docela jinak, книга апокрифов
 1995-V uvozovkách, сборник
 1995-Intimní dialogy
 1997-Tajemství sfingy
 2000-Zrada múz (издано посмертно)
 2001-Za zdí (издано посмертно)

Пьесы 
 1943-Hanibal před branami, (1949)
 1943-Maják, jednoaktovky
 1945-Spolek pěti «P»
 1945-Meteor,
 1946-Hra o básníkovi
 1948-Bašta
 1946-Návrat do života
 1950-Lidé z naší ulice
 1953-Srdce plné radosti
 1955-Pacient sto třináct
 1955-Diplomaté
 1959-Půlnoční mše
 1960-Zmrtvýchvstání dědečka Kolomana
 1962-Antigona a ti druzí
 1963-Jizva
 1964-Velká paruka
 1966-Experiment Damokles
 1969-Absolutní zákaz
 1986-Soukromá oslava
 1987-Zadní vchod
 1988-Vlastenci z města Yo
 1994-4x ne

Теоретические работы 
 1948-Kapitoly o rozhlase
 1948-K základním otázkám současného divadla
 1948-Úvod do základních problémů divadla
 1956-K některým tvůrčím problémem naší dramatu
 1964-Zamyšlení nad dramatem
 1969-Zamyšlení nad dramaturgií
 1977-Prostory v divadle a divadlo v prostoru

Репортажи 
 1945-Most
 1953-Dítě a meč (О ГДР)
 1959-Leningradské epištoly (Об СССР)
 1960-Výlet na jih (Об СССР)
 1996-Cestou tam a pozpátku

Примечания

Литература 
 Энциклопедический словарь. 2009.

Ссылки 
 Posledná hra Petra Karvaša
 Peter Karvaš, prenasledovaný totalitnými režimami, by mal 95 rokov

Словацкие писатели
Диссиденты Чехословакии
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Члены Академии искусств ГДР
Персоналии:Словацкий национальный театр
Участники Словацкого национального восстания